Struger ist der Familienname folgender Personen:

 Odo J. Struger (1931–1998), österreichischer Informatiker
 Peter Struger (* 1982), österreichischer Skirennläufer